Liste des districts anglais par superficie.

Plus de 1 000 km²

100 - 1 000 km²

10 - 100 km²

Moins de 10 km²

Sources 

 "Standard Area Measurements - Local Authorities - Dec 2010 (SAM_LAD_DEC_2010_UK)". UK Standard Area Measurements (SAM). Office for National Statistics. 31 December 2010

Superficie
Districts d'Angleterre
Districts